PC Player était un magazine bimestriel édité par Média Système Édition dans les années 1990. Sa disparition s'effectue en même temps que le dépôt de bilan de la société.
Ce magazine a porté plusieurs noms, tout en continuant sa numérotation:
PC Player du numéro 1 au numéro 10
Multimedia PC (ou mpc) du numéro 11 au numéro 27
A nouveau PC Player du numéro 28 au numéro 46.
Enfin PC Player Solutions du numéro 47 au numéro 50 (dernier numéro).

Historique

Notes et références

Annexes

Lien interne 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Liens externes 
  Fiche de la revue sur Pressotech

Magazine français de jeu vidéo
Titre de presse créé en 1992